Сэр Алан Стюарт из Дарнли (; после 1406—1439) — шотландский дворянин, участник Столетней войны.

Биография 
Алан происходил из рода , ветви шотландского рода Стюартов. Он был старшим сыном Джона Стюарта из Дарнли (1380—1429), графа д’Эврё, сеньора Конкрессо и Обиньи, и Элизабет, дочери , графа Леннокса (1385—1425).

Вместе с братьями  и Александром Алан Стюарт сопровождал своего отца во время его пребывания во Франции и участвовал в Столетней войне против англичан.

После смерти своего отца Джона Стюарта в битве селёдок во время осады Орлеана в 1429 году Алан Стюарт унаследовал его титулы сеньор Обиньи и Конкрессо. Он также унаследовал титул констебля шотландских войск во Франции.

В 1437 году Алан Стюарт отказался от должности констебля шотландских отрядов в пользу своего младшего брата, сэра Джона Стюарта, и вернулся в Шотландию.

После возвращения на родину Алан Стюарт вступил в борьбу с кланом Бойд за . В 1439 году сэр Томас Бойд из Килмарнка умертвил Алана Стюарта. Позднее за смерть Алана отомстил его младший брат, Александр Стюарт.

Семья и дети 
Был женат на Кэтрин Сетон, дочери сэра Уильяма Сетона, мастера Сетона, и Джанет Данбар, дочери Джорджа Данбара, 11-го графа Данбара и 4-го графа Марча. Дети:
 Джон Стюарт (ок. 1430—1495), 1-й граф Леннокс с 1488
 Александр Стюарт из Галстона

После убийства Алана Стюарта его вдова Кэтрин вышла вторично замуж за Герберта Максвелла, первого лорда Максвелла.

Примечания

Литература 
 Balfour Paul, Sir James, Scots Peerage, IX vols. Edinburgh 1904.

Стюарты
Деятели Столетней войны